Bagadó kan syfta på:

Colombia 

 Bagadó (kommun), Chocó, 
 Bagadó (ort), Chocó,